Paralelní obří slalom žen ve snowboardingu na Zimních olympijských hrách 2022 se konal 8. února 2022 jako druhý ženský závod ve snowboardingu pekingské olympiády na sjezdovce Ken-tching Snow Parku, ležícího v městské prefektuře Čang-ťia-kchou. Zahájení kvalifikace proběhlo v 10.40 hodin místního času a vyřazovací fáze odstartovala ve 14.30 hodin. Do závodu nastoupilo 31 snowboardistek ze 14 států.

Kvalifikační kritéria 
Start si zajistilo 32 nejvýše postavených snowboardistek v redukovaném žebříčku FIS k 17. lednu 2022 při dosažení alespoň 100 bodů. Olympijská kvóta omezila počet startujících z jednoho národního olympijského výboru maximálně na čtyři závodnice. Všechny kvalifikované snowboardistky se musely umístit do třicátého místa v závodě Světového poháru či na Mistrovství světa 2021, a to během kvalifikačního cyklu od 1. července 2020 do 16. ledna 2022.

Program

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se opět stala 26letá Češka Ester Ledecká, která při třetí olympijské účasti obhájila zlato ze Zimní olympiády 2018 v Pchjongčchangu. Celkově třetí zlatou medailí vyrovnala český olympijský rekord rychlobruslařky Martiny Sáblíkové ze zimních her. Obě tak jako jediné Češky obhájily vítězství na zimní olympiádě, když čeští muži na tento výkon stále čekali. V rámci českých a československých letních výprav se trojnásobným olympijským šampionem stal i oštěpař Jan Železný. Čtyřikrát pod pěti kruhy doběhl na prvním místě atlet Emil Zátopek a rekordních sedm zlatých kovů získala gymnastka Věra Čáslavská.

Již v kvalifikačních jízdách zajela Ledecká nejrychlejší časy v červené i modré dráze a do vyřazovací fáze tak postoupila z prvního místa s výrazným náskokem téměř tří sekund před druhou Němkou Hofmeisterovou. Tím si pro vyřazovací část zajistila možnost výběru dráhy, s opakovanou volbou červené tratě jako v roce 2018. Všechny čtyři vyřazovací jízdy pak přesvědčivě ovládla, když soupeřky startující s vědomím nutnosti maximálního výkonu, riskovaly a po chybách žádná z nich nedojela do cíle.

Stříbrnou medaili si odvezla 23letá Rakušanka a mistryně světa z paralelního slalomu Daniela Ulbingová. Bronzový kov, po vítězném malém finále nad Nizozemkou Michelle Dekkerovou, připadl 32leté slovinské snowboardistce Glorii Kotnikové, která mezi březnem 2020 a prosincem 2021 nezávodila pro narození syna Maje. Obě vybojovaly své první olympijské kovy.

Výsledky

Kvalifikace 
Do kvalifikačních jízd nastoupilo 31 závodnic.

Vyřazovací fáze 
Šestnáct závodnic s nejlepším výsledným časem z kvalifikace postoupilo do vyřazovací fáze. Výše umístěná snowboardistka z kvalifikace měla právo výběru modré či červené dráhy.

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 88%; white-space:nowrap;"
|-
| +0,03 až 4,29 s – časová ztráta poražené
|-
| DNF – nedojela do cíle
|-
|  – modrá dráha 
|-
|  – červená dráha
|}

Reference 

Paralelní obří slalom žen